Le tournoi de tennis de l'Arizona est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1976 se dispute à Phoenix du 4 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Dianne Fromholtz, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours 
13 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de l'Arizona
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1976
Arizona
Tennis aux États-Unis en 1976
Sport en octobre 1976